Lord (band), een Australische heavy metalband
Lord (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Lord (titel), een Engelse eretitel

Personen met de achternaam Lord
Jack Lord, een Amerikaanse acteur
Jon Lord, een Engelse muzikant
Traci Lords, een Amerikaanse actrice en zangeres